

Міждугорне — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Міждугорне — село, Кропивинський округ, Кемеровська область